Gosposia – francuski film z 2002 roku
 gosposia – pomoc domowa, osoba zatrudniana do wykonywania prac domowych; zob. też służąca

Przypisy